Cogeces puede referirse a dos municipios españoles, ambos en la provincia de Valladolid:

 Cogeces de Íscar
 Cogeces del Monte